Consuelo est un nom propre.

Patronyme 

 Beatriz Consuelo (1932-2013), danseuse brésilienne.

Prénom 
Consuelo est un prénom féminin d'origine hispanique notamment porté par :
 Consuelo Araújo Noguera (1940-2001), femme politique colombienne ;
 Consuelo de Haviland (1955-), danseuse, comédienne et écrivain franco-américaine ;
 Consuelo de Saint-Exupéry (1901-1979), artiste peintre et sculptrice salvadorienne ;
 Consuelo Fould (1862-1927), artiste peintre française ;
 Consuelo Frank (1912-1991), actrice mexicaine ;
 Consuelo González de Perdomo (1950-), femme politique colombienne ;
 Consuelo Holzapfel (1954-), actrice et metteuse en scène chilienne ;
 Consuelo Kanaga (1894-1978), photographe et écrivaine américaine ;
 Consuelo Madrigal (1956-), procureure générale de l'État espagnol (2015-2016) ;
 Consuelo Rumí (1957-), femme politique espagnole ;
 Consuelo Tomás (1957-), actrice en spectacles de marionnettes, dramaturge, poétesse, romancière et coordinatrice médiatique panaméenne ;
 Consuelo Vanderbilt (1877-1964), femme du monde, héritière et philanthrope américaine ;
 Consuelo Velázquez (1916-2005), pianiste et compositrice mexicaine.

Œuvres 

 Consuelo, roman historique de George Sand (1843) ;
 Maria Consuelo, album d'Henri Dès (1968) ;
 Consuelo, chanson de l'album Alain Souchon & Laurent Voulzy, hommage à Consuelo de Saint-Exupéry.